Dit is een lijst van planetoïden 49401-49500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (49401) - || 1998 XT44|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49402) - || 1998 XZ44|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49403) - || 1998 XE45|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49404) - || 1998 XN45|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49405) - || 1998 XW46|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49406) - || 1998 XP47|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49407) - || 1998 XC50|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49408) - || 1998 XL50|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49409) - || 1998 XS50|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49410) - || 1998 XR51|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49411) - || 1998 XT51|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49412) - || 1998 XV55|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (49413) - || 1998 XZ62|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49414) - || 1998 XT65|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49415) - || 1998 XE68|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49416) - || 1998 XG73|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49417) - || 1998 XM73|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49418) - || 1998 XP73|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49419) - || 1998 XJ74|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49420) - || 1998 XK74|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (49421) - || 1998 XC77|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (49422) - || 1998 XM77|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (49423) - || 1998 XR77|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (49424) - || 1998 XC80|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (49425) - || 1998 XE80|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (49426) - || 1998 XP80|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (49427) - || 1998 XE86|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (49428) - || 1998 XL94|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (49429) - || 1998 XZ95|| 2 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49430) - || 1998 XZ96|| 11 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (49431) - || 1998 XB99|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (49432) - || 1998 YD || 16 december 1998 || K. Korlević
|-
| (49433) - || 1998 YS || 16 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (49434) - || 1998 YB1|| 16 december 1998 || T. Kagawa
|-
| (49435) - || 1998 YH1|| 16 december 1998 || T. Kagawa
|-
| (49436) - || 1998 YX2|| 17 december 1998 || P. Pravec, U. Babiaková
|-
| (49437) - || 1998 YY3|| 17 december 1998 || T. Kagawa
|-
| (49438) - || 1998 YD4|| 19 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (49439) - || 1998 YC5|| 17 december 1998 || ODAS
|-
| (49440) Kenzotange || 1998 YP5|| 21 december 1998 || A. Nakamura
|-
| (49441) Scerbanenco || 1998 YM6|| 22 december 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (49442) - || 1998 YD7|| 20 december 1998 || F. Uto
|-
| (49443) Marcobondi || 1998 YN7|| 22 december 1998 || G. Masotti, D. Guidetti
|-
| (49444) - || 1998 YO7|| 22 december 1998 || T. Kagawa
|-
| (49445) - || 1998 YS8|| 17 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49446) - || 1998 YO9|| 25 december 1998 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (49447) - || 1998 YW11|| 26 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (49448) Macocha || 1998 YJ12|| 21 december 1998 || P. Pravec
|-
| (49449) - || 1998 YN13|| 17 december 1998 || Spacewatch
|-
| (49450) - || 1998 YD14|| 19 december 1998 || Spacewatch
|-
| (49451) - || 1998 YH18|| 25 december 1998 || Spacewatch
|-
| (49452) - || 1998 YV18|| 25 december 1998 || Spacewatch
|-
| (49453) - || 1998 YD19|| 25 december 1998 || Spacewatch
|-
| (49454) - || 1998 YH22|| 30 december 1998 || W. R. Cooney Jr., T. Martin
|-
| (49455) - || 1998 YO22|| 29 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49456) - || 1998 YD28|| 21 december 1998 || LINEAR
|-
| (49457) - || 1998 YC30|| 19 december 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49458) - || 1999 AH2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49459) - || 1999 AJ2|| 9 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49460) - || 1999 AT4|| 11 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49461) - || 1999 AK5|| 10 januari 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (49462) - || 1999 AS6|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (49463) - || 1999 AZ6|| 9 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (49464) - || 1999 AO7|| 11 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (49465) - || 1999 AT8|| 10 januari 1999 || J. V. McClusky
|-
| (49466) Huanglin || 1999 AX8|| 6 januari 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49467) - || 1999 AC16|| 9 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (49468) - || 1999 AE24|| 15 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49469) Emilianomazzoni || 1999 AL25|| 15 januari 1999 || S. Donati
|-
| (49470) - || 1999 AZ26|| 9 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (49471) - || 1999 AX27|| 11 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (49472) - || 1999 AR30|| 14 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (49473) - || 1999 AT32|| 15 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (49474) - || 1999 BL || 16 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49475) - || 1999 BH3|| 19 januari 1999 || Črni Vrh
|-
| (49476) - || 1999 BA6|| 21 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (49477) - || 1999 BA8|| 21 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (49478) - || 1999 BY8|| 22 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (49479) - || 1999 BH9|| 22 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (49480) - || 1999 BX9|| 23 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (49481) Gisellarubini || 1999 BJ12|| 24 januari 1999 || M. M. M. Santangelo
|-
| (49482) - || 1999 BV12|| 24 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (49483) - || 1999 BP13|| 25 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (49484) - || 1999 BP15|| 27 januari 1999 || D. K. Chesney
|-
| (49485) - || 1999 BL16|| 16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (49486) - || 1999 BU18|| 16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (49487) - || 1999 BM22|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (49488) - || 1999 BZ23|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (49489) - || 1999 BQ24|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (49490) - || 1999 BX24|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (49491) - || 1999 BW25|| 18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (49492) - || 1999 BC26|| 19 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (49493) - || 1999 CD || 4 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49494) - || 1999 CJ1|| 6 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49495) - || 1999 CU1|| 7 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49496) - || 1999 CC2|| 8 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49497) - || 1999 CM3|| 8 februari 1999 || F. Uto
|-
| (49498) - || 1999 CO5|| 12 februari 1999 || T. Kagawa
|-
| (49499) - || 1999 CJ8|| 13 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (49500) Ishitoshi || 1999 CP9|| 14 februari 1999 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten